Gunvor – nome femminile germanico 
 4586 Gunvor – asteroide della fascia principale